Ojstrica je lahko:

 Ojstrica - gora v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Ojstrica, Bled - razgledna vzpetina nad Blejskim jezerom
 Ojstrica - naselje v občini Dravograd
Ojstrica, potok, pritok Konjščice pri Taboru
 grad Ojstrica - ime več gradov

Glej tudi 

 Ostrovica